La Coppa del Belgio 2013-2014 (detta anche Cofidis Cup per motivi di sponsorizzazione) è stata la 59ª edizione del torneo di calcio. È iniziata il 26 luglio 2013 ed è terminata il 22 marzo 2014. A vincere il trofeo, per la seconda volta nella sua storia, è stato il Lokeren.

Primo Turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 luglio 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 luglio 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 luglio 2013

Secondo Turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 agosto 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 agosto 2013

Terzo Turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 agosto 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 agosto 2013

Quarto Turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 agosto 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 agosto 2013

Quinto Turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 agosto 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 agosto 2013

Sedicesimi di Finale

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 settembre 2013

Ottavi di Finale

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 dicembre 2013

Quarti di Finale

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 dicembre 2013 / 14 gennaio 2014

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 dicembre 2013 / 15 gennaio 2014

Semifinali

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28-29 gennaio 2014 / 5 febbraio 2014

Finale

Collegamenti esterni
 

Calcio nel 2013
Calcio nel 2014
Edizioni della Coppa del Belgio